Jméno Markus Hoppe nosí více osob:

 Markus Hoppe (politik) (* 1966) – německý politik
 Markus Hoppe (sportovní lezec) (* 1978) – německý sportovní lezec